Dermatella är ett släkte av svampar. Dermatella ingår i familjen Dermateaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Dermatella